Pezze ima više značenja:
 Pezze, Benevento
 Pezze, Cosenza
 Pezze, Salerno
 Pezze, Trento